En Pologne, Kozia Wola peut désigner :

 Kozia Wola, un village dans la voïvodie de Lublin,

 Kozia Wola, un village dans la voïvodie de Mazovie,

 Kozia Wola, un village dans la voïvodie de Sainte-Croix.